David Arnot ist der Name folgender Personen:

* David Arnot (Bischof), schottischer Bischof
 David Arnot (Pflanzensammler) (1821–1894), südafrikanischer Generalagent und Pflanzensammler